Frenois (België), een plaats in de gemeente Chiny in de provincie Luxemburg.

Frénois (Ardennes)
Frénois (Côte-d'Or)
Frénois (Vosges)